Christopher H. "Kit" Williams (1798-1857) – politico statunitense del Tennessee
Christopher Williams – atleta giamaicano
 Christopher Williams – cantante e attore statunitense
 Christopher Williams – astronauta statunitense

Pagine correlate 
 Chris Williams